Studley ist der Name mehrerer 

Orte im Vereinigten Königreich:
 Studley (Oxfordshire)
 Studley (Warwickshire)
 Studley (Wiltshire)

weiteres:
 Studley Royal Park, Park in North Yorkshire

in den Vereinigten Staaten:
 Studley (Kansas)
 Studley (Virginia)

Studley ist der Familienname folgender Personen:

 Elmer E. Studley (1869–1942), US-amerikanischer Politiker
 Julien Studley († 2015), US-amerikanischer Immobilienunternehmer